Améstris — esposa de Xerxes I e mãe de Artaxerxes I
 Amástris — filha e esposa de Artaxerxes II
 Amástris — sobrinha de Dario III e esposa de Dionísio, tirano de Heracleia Pôntica

 Amástris — filha de Dario II

Desambiguações de história